Check-up – un tipo di esame obiettivo
 Check-up – programma televisivo